Двойня:
 Двойня — два ребёнка, одновременно рождённые одной матерью.

Топоним в России

Реки 
 Двойня — река в Тамбовской области, приток Челновой.

Населённые пункты 
 Двойня — посёлок в Добровском районе Липецкой области.
 Двойня — деревня в Ржевском районе Тверской области.